Västankärr kan avse:
Västankärr, Ekenäs – en by i Ekenäs stad, Nyland
Västankärr, Kimito – en by och herrgård i Kimito kommun, Åboland
 Västankärr, Tenala – en by i Tenala i Raseborg